Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2003 года прошёл  в Амстердаме с 16 по 29 марта по круговой системе.

Результаты

Ссылки 

 турнирная таблица, партии

  часть 1
  часть 2
  часть 3
  часть 4

2003 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Спортивные соревнования в Амстердаме
Март 2003 года
Спорт в Нидерландах в 2003 году